Tedaldo (vescovo) – quarantatreesimo vescovo di Arezzo
Tedaldo (arcivescovo di Milano) – arcivescovo di nomina imperiale di Milano dal 1075 al 1085
Tedaldo conte di Modena – feudatario
Tedaldo di Canossa – duca nel 984, territorio concesso da Papa Giovanni XIV